Swimming with Sharks steht für:

 Swimming with Sharks, Originaltitel von Unter Haien in Hollywood, US-amerikanischer Film von George Huang aus dem Jahr 1994
 Swimming with Sharks, alternativer Name und Album von Humpe & Humpe, deutsches Musikprojekt
 Swimming with Sharks (Album), Musikalbum von Get Smart! aus dem Jahr 1986
 Swimming with Sharks (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2022